Matsbotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Matsbotjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Matsbotjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn